Geodis peut faire référence à :
 Geodis, branche de la SNCF dont Geodis est la principale composante ;
 Geodis Calberson;
 Geodis Wilson;
 Geodis BM;
 Geodis, un  Open, avec lequel le navigateur français Christophe Auguin a remporté le BOC Challenge 1994-1995 et le Vendée Globe 1996-1997.